Lo-yang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoyang, ort, Henan, Luoyang Shi, 
 Luoyang (ort i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar